Die Abkürzung DOTE steht für:
 Dioctylzinnbis(2-ethylhexylthioglycolat)

Als Dote wird umgangssprachlich eine Patin bezeichnet.

Personen mit dem Nachnamen Doté
Élie Doté